Tanzania
 Stesheni – circoscrizione della regione del Kilimangiaro
 Stesheni – circoscrizione della regione di Lindi